Beneixama kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Beneixama (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Beneixama (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar